The Question Mark – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Company
The Question Mark – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company